Giuseppe Micheli (1874-1948) – politico e notaio italiano
 Giuseppe Micheli (1823-1883) – generale e ingegnere italiano
 Giuseppe Micheli (1888-...) – pentatleta italiano